Cloeophoromyia är ett släkte av tvåvingar. Cloeophoromyia ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Platthornsmyggor
Cloeophoromyia